Lippuner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lippuner (* 1973), Schweizer Politiker (FDP)
 Marco Lippuner (* 1988), Schweizer Radrennfahrer
 Timo Lippuner (* 1980), Schweizer Volleyballtrainer